Истакомитан има више значења:

 Општина Истакомитан (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Истакомитан (Истакомитан, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику